Декалб-авеню:

 Декалб-авеню — станция Нью-Йоркского метро, находящаяся на пересечении двух линий – BMT Brighton Line и BMT Fourth Avenue Line.
 Декалб-авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на BMT Canarsie Line.